Janez Igličar - »Igla«, slovenski hokejist, * 13. februar 1986, Ljubljana.

Igličar je člansko kariero začel pri klubu HK Tivoli v sezoni 2002/2003, igral pa je še za HDD ZM Olimpija, HD HS Olimpija in HK Alfa. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2006.

Pregled kariere

|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 15
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 20
| 5
| 7
| 12
|
| 62
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 18
| 2
| 3
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 13
| 0
| 1
| 1
|
| 30
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 21
| 2
| 10
| 12
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 16
| 1
| 1
| 2
|
| 32
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Alfa
Ljubljanski športniki